Poveste de Crăciun se poate referi la:

Poveste de Crăciun (finlandeză: Joulutarina), film din 2007 regizat de Juha Wuolijoki
Poveste de Crăciun (A Christmas Story), film din 1983 regizat de Bob Clark
Poveste de Crăciun (A Christmas Romance), film din 1994 regizat de Sheldon Larry
O poveste de Crăciun (A Christmas Carol), film de animație din 2009 regizat de Robert Zemeckis
O poveste de Crăciun (Un conte de Noël), film francez din 2008 regizat de Arnaud Desplechin

Vezi și
 Crăciun (dezambiguizare)
 Vacanță de Crăciun (dezambiguizare)